Restivo ist der Familienname folgender Personen:

 Franco Restivo (1911–1976), italienischer Jurist und Politiker (DC)
 Joe Restivo († 2006), italienischer Schauspieler